O Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP) é uma instituição militar que tem o propósito de contribuir para obtenção de sistemas, equipamentos, componentes, materiais e técnicas, nas áreas de propulsão e de geração de energia, de interesse da Marinha do Brasil (MB), em especial aqueles relacionados ao Setor Nuclear. Está instalado no campus da Universidade de São Paulo (USP).

O CTMSP foi criado pelo decreto n.º 93.439, de 17 de outubro de 1986, sob o nome de Coordenadoria para Projetos Especiais. Usa o atual nome desde 1995. Devido a esse grande campo de pesquisa, o CTMSP está dividido em dois locais, CTMSP-SEDE na USP e Centro Experimental Aramar (CEA) no distrito de Bacaetava, município de Iperó.

Ligações externas

Escolas militares do Brasil
Marinha do Brasil